Phagmodrupa Dorje Gyelpo (tib.: phag mo gru pa rdo rje rgyal po; geb. 1110; gest. 1170) war der Begründer des Phagdru- bzw. Phagdru-Kagyü-Zweiges der Kagyü-Schule, einer der vier größeren Schulen der Kagyü-Schultradition des tibetischen Buddhismus. Er war ein Schüler von Gampopa. 1158 gründete er das Kloster Densa Thil im Gebiet von Phagmodru im heutigen Kreis Sangri in Shannan.

Weblinks 
 tibetanlineages.org: Pagmodrupa Dorje Gyalpo – Englisch
 tbrc.org: rdo rje rgyal po – Englisch
 rigpawiki.org: Phagmodrupa Dorje Gyalpo – Englisch
 chinaculture.org: Pamu Zhuba – Pazhu Gaju de chuangshiren – Chinesisch
 fodian.goodweb.cn: Pamuzhuba Duoji Jiebu (1110–1170) – Chinesisch

Einzelnachweise und Fußnoten 

Buddhistischer Geistlicher
Person des Vajrayana-Buddhismus
Person des tibetischen Buddhismus
Tibeter
Geboren 1110
Gestorben 1170
Mann